Akascha bzw. Akasha bezeichnet:

Akasha, der Äther in der indischen Elementenlehre
eine imaginäre allumfassende Bibliothek, siehe Akascha-Chronik
eine Figur in den Vampirromanen von Anne Rice, siehe Akascha (Roman)